Badminton-Hochschulmeisterschaft steht für:

 Deutsche Hochschulmeisterschaft (Badminton)
 Französische Badminton-Hochschulmeisterschaft

Siehe auch:

 Europäische Hochschulmeisterschaften im Badminton
 Badminton bei den European Universities Games
 Badminton bei den ASEAN University Games